George Smith (1840–1876) – brytyjski asyrolog
 George Smith (1876–1915) – brytyjski sportowiec, srebrny medalista olimpijski w przeciąganiu liny
 George Caspar Smith (1915–1983) – angielski piłkarz i trener piłkarski
 George Smith (1921–2013) – angielski piłkarz
 George „Harmonica” Smith (1924–1983) – amerykański muzyk, bluesman
 George E. Smith (ur. 1930) – amerykański fizyk, noblista
 George Smith (ur. 1943) – szkocki sędzia piłkarski
 George Smith (ur. 1949) – kanadyjski pływak
 George P. Smith (ur. 1951) – amerykański chemik, noblista
 George Smith (ur. 1980) – australijski rugbysta
 George Smith – australijski piłkarz